Zam-Zam peut désigner :
Zam Zam Cola, une boisson (cola) iranienne.
Zam Zam, le troisième album de chansons de Yannick Noah sorti en 1998.
Zam Zam (film), film indien sorti en 2019.

Voir aussi 
Zamzam, source située à La Mecque, en Arabie saoudite.
Homonymie